Такмичење у дисциплини трчања на 60 метара препоне у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржана је 4. марта.

Титулу освојену у Торино 2009, није бранила Елине Берингс из Белгије.

Сатница

Земље учеснице 
Учествовала су 25 такмичарки из 17 земаља.

Рекорди пре почетка Европског првенства 2011.

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 60 метара препоне у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

{| class="wikitable"
|-
| 1 || Кристина Вукичевић  || 7,90 || 13. фебруар || 3. СРЛ 
|-
| 2 || Алексанра Антонова  || 7,93 || 5. фебруар || 5. СРЛ
|-
| 3 || Џесика Енис Хил  || rowspan=2 | 7,97 || 29. јануар || rowspan=2 | 8. СРЛ
|-
| 3 || Алис Деко  || 19. фебруар
|-
| 5 || Лиза Уреф  || rowspan=2 | 8,00 || 13. фебруар || rowspan=2 | 11. СРЛ
|-
| 5 || Сандра Гомис  || 19. фебруар
|-
| 7 || Дервал О’Рорк  || rowspan=2 | 8,03 || 11. фебруар || rowspan=2 | 17. СРЛ
|-
| 7 || Синди Роледер  || 27. фебруар
|-
| 9 || Тифани Офили  || 8,04 || rowspan=2 | 29. јануар || 21. СРЛ
|-
| 10 || Josephine Onyia  || 8,06 || 23. СРЛ  
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2011.

 Освајачи медаља 

Постигнута су три национална рекорда (2 пута Уједињеног Краљевства и једном Норвешке) и 4 лична рекорда.

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су у квалификацијама трчале у четири групе. У полуфинале се су пласирале по три првопласиране из сваке групе (КВ) и четири на основу постигнутог резултата (кв''').

Полуфинале 
По четири првопласиране (КВ) из оба полуфинала пласирале су се у финале.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Слике Љубице Кристине Вукичевић
 Стартна листа

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани